Příjmení Kolár nebo Kollár nosí více osobností:

 Adam František Kollár (1718–1783) – slovenský osvícenský učenec a spisovatel
 Alžbeta Kollárová (* 1956) – slovenská bezpartijní politička maďarské národnosti, poslankyně FS za normalizace
 Anna Kolárová-Manetínská (1817–1882) – česká herečka
 Boris Kollár (* 1965) – předseda slovenské strany Sme rodina
 Dušan Kollár (* 1967) – muzikálový a popový zpěvák a herec
 Erik Kolár (1906–1976) – český loutkářský režisér, dramaturg a pedagog
 František Karel Kolár (1829–1895) – český herec, režisér a kreslíř
 Ján Kollár (1793–1852) – český a slovenský kněz, básník a jazykovědec
 Jan Stanislav Kolár (1896–1973) – český herec, režisér a scenárista
 Jaromíra Kolárová (1919–2006) – česká spisovatelka, dramatička a scenáristka
 Jaroslav Kolár (1929–2013) – český literární historik
 Jiří Kolár (* 1950) – český hokejista
 Josef Jiří Kolár (1812–1896) – český herec, režisér a spisovatel
 Jozef Kollár – více osobností
 Ľubomír Kollár (* 1966) – slovenský fotbalista
 Ľuboš Kolár (* 1989) – slovenský záložník
 Marie (Máša) Kolárová (1901–1980) – česká herečka, operní pěvkyně a pedagožka
 Martin Kolár (1958–2010) – český herec
 Martin Kollár (* 1971) – slovenský fotograf a kameraman
 Milan Kollár (1943–2015) – český fotbalista a fotbalový trenér
 Vladimír Kolár (* 1947) – český spisovatel, novinář a literární kritik

Podobné příjmení 
 Kolář